Хадрамаут — стародавня держава на півдні Аравійського півострову
 Хадрамаут — регіон на півдні Аравійського півострову
 Хадрамаут — мухафаза в Ємені